Horatio Walpole (1678–1757) – brytyjski dyplomata, 1. baron Walpole of Wolterton
 Horace Walpole (1717–1797) – brytyjski pisarz i arystokrata, 4. hrabia Orford (1. kreacji)
 Horatio Walpole (1723–1809) – brytyjski polityk, 1. hrabia Orford (2. kreacji), syn barona
 Horatio Walpole (1752–1822) – brytyjski polityk, 2. hrabia Orford
 Horatio Walpole (1783–1858) – brytyjski polityk, 3. hrabia Orford
 Horatio Walpole (1813–1894) – brytyjski polityk, 4. hrabia Orford (2. kreacji)